Il torneo Fiera del Levante era un torneo internazionale calcistico giovanile organizzato a Bari.

Storia
Il torneo nella sua breve vita ha ospitato in occasione della campionaria, squadre giovanili come la Lazio che ha partecipato alle edizioni 1951 e 1952, la Fiorentina, il Racing Parigi e il Rapid Vienna.

Nel 1951 la Lazio si aggiudica il trofeo battendo in finale la compagine genovese della Sampdoria, nel 1952 dopo aver pareggiato sul campo per 0-0 perde per sorteggio la finale contro la Triestina.

Albo d'oro del torneo 
 1951 - 
 1952 -

Incontri disputati 

Competizioni calcistiche italiane scomparse